Sprechstunde steht für
Sprechstunde, Zeitraum zum Besprechen eines Anliegens
Sprechstunde (Hackethal), Buch von Julius Hackethal 
 Sprechstunde (Seemann), Roman von Margarete Seemann
Siehe auch:
 Sprechstunde für Liebe
 Professor Tarantogas Sprechstunde 
 Sprechstundenhilfe